North American X-15 – aereo sperimentale per lo studio dei voli stratosferici (in due voli superò i 100 km di quota)
 Il leggendario X-15 (X-15) – film del 1961 diretto da Richard Donner
 X-15: Alpha Mission – videogioco del 1987